Alex Nikiforuk (né le  à North Vancouver en Colombie-Britannique) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Après 3 saisons en LHCB, Alex Nikiforuk intègre la NCAA en 2003-2004 avec le club des Mavericks de Nebraska-Omaha. En 2007, il devient professionnel en signant avec le club finlandais de SaiPa en SM-liiga. La même année, il joue 29 matchs en DEL avec l'EHC Wolfsburg Grizzly Adams. En 2008, il découvre l'AL-Bank ligaen avec le club le plus titré du Danemark, Herning Blue Fox mais son club échoue en finale face à SønderjyskE.
L'année suivante, il part pour l'Italie et la Serie A en jouant pour Pontebba. Il finit meilleur pointeur du club.
En 2010, il signe un contrat d'une saison avec le club italien de Valpellice, toujours en Serie A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| Bulldogs d'Alberni Valley || LHCB || 60|| 27|| 43|| 70|| 96|| || || || || 
|- 
| 2001-2002|| Bulldogs d'Alberni Valley || LHCB || 42|| 19|| 49|| 68|| 59|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Silverbacks de Salmon Arm||LHCB||57|| 49|| 57|| 106|| 77|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 35|| 6|| 14|| 20|| 32|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 36|| 12|| 11|| 23|| 24|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 39|| 13|| 10|| 23|| 49|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 41|| 13|| 30|| 43|| 28|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| SaiPa || SM-liiga || 29|| 5|| 13|| 18|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 27|| 6|| 10|| 16|| 28|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 44|| 22|| 30|| 52|| 42|| 16|| 4|| 8|| 12|| 20
|-
| 2009-2010|| SG Pontebba || Serie A || 34|| 14|| 36|| 50|| 34|| 7|| 1|| 5|| 6||0
|-
| 2010-2011|| HC Valpellice || Serie A || 40|| 16|| 30|| 46|| 28|| 8|| 3|| 11|| 14|| 4
|-
| 2011-2012|| HC Valpellice || Serie A ||46||22||40||62||26||5||0||3||3||12
|-
| 2012-2013 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen || 34|| 21|| 31|| 52|| 45|| 6|| 2|| 1|| 3|| 14
|-
|2013-2014 || GCK Lions || LNB || 45|| 12|| 31|| 43|| 55|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2014-2015 || GCK Lions || LNB || 38 || 9 || 22 || 31 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Red || LNB || - || - || - || - || - || 10 || 4 || 6 || 10 || 6
|-
|2015-2016 || GCK Lions || LNB ||22 ||5 ||10 ||15 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || HC Viège || LNB ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Fischtown Pinguins || DEL 2 ||13 ||4 ||8 ||12 ||8 ||7 ||3 ||3 ||6 ||4 
|-
| 2016-2017 || Nottingham Panthers || EIHL || 51 || 11 || 21 || 32 || 42 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 44 ||12 || 33 || 45 || 40||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Coventry Blaze || EIHL || 59 || 21 || 47 || 68 || 61 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2019-2020 || Heilbronner Falken || DEL2 ||32 ||15 ||19 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en septembre 1983
Naissance à North Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur du Herning IK
Joueur de la SG Pontebba
Joueur du HC Valpellice
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Viège
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Heilbronner Falken